Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl jihoafricko-indický pár Raven Klaasen a Leander Paes, jehož členové na turnaji nestartovali. Klaasen do soutěže nezasáhl a Paes se rozhodl odehrát paralelně probíhající Apia International Sydney.
 
Vítězem čtyřhry se stal nenasazený chorvatsko-novozélandský pár Mate Pavić a Michael Venus, který ve finále zdolal americké turnajové čtyřky Erica Butorace a Scotta Lipskyho výsledkem 7–5 a 6–4. Oba spoluhráči stabilní dvojice si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhý titul.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2016